Wood Ridge oder Wood-Ridge steht für:

 Wood Ridge (Antarktika), Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Wood-Ridge, Ort im Bergen County, New Jersey, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Woodridge